Красинское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Лаганском районе Калмыкии.

Административный центр - село Красинское.

География 

Общая площадь в административных границах Красинского сельского муниципального образования на 01.10.2010 г составляет 28790 га, из них земли сельхозназначения — 26456 га, земли населенных пунктов — 161 га, земли промышленности, энергетики, транспорта — 48 га, особо охраняемые территории — 0 га, лесного фонда — 642 га, земли водного фонда — 76 га, земли запаса — 1407 га.

На севере и западе Красинское СМО граничит с Джалыковским СМО, на юге с Лаганским ГМО. На востоке территория СМО омывается Каспийским морем.

Население 

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
На 01.01.2011 на территории СМО действовали:
 ФАП;
 сельская библиотека;
 общеобразовательная школа, детсад;
 сельский дом культуры;
 СПК «Красинский-2»;
 предприятия торговли (3 индивидуальных предпринимателя).
 11 крестьянско-фермерских хозяйств;

Примечания 

Муниципальные образования Лаганского района
Сельские поселения Калмыкии